Col termine plesso ci si può riferire a:

 plesso nervoso
 plesso brachiale
 plesso celiaco
 plesso cervicale
 plesso coccigeo
 plesso lombare
 plesso pudendo
 plesso sacrale

 plesso vascolare
 Plesso coroideo
 Plesso pampiniforme
 Plesso venoso uterino
 Plesso venoso vaginale

 Plesso generalmente identifica un edificio scolastico a sé stante.

Altri progetti